ISO 3166-2:EG — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Египту. Стандарт охватывает 29 мухафазы Египта. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Египта — EG и дополнительного кода, записанных через дефис.
Дополнительный одно-двух-трёхбуквенный код в образован созвучно названию мухафаз. Геокоды мухафаз Египта являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — EG, присвоенного Египту в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Египта 
Геокоды 29 мухафаз административно-территориального деления Египта.

Геокоды пограничных Египту государств 
 Израиль — ISO 3166-2:IL (на востоке),
 Палестина — ISO 3166-2:PS (на востоке),
 Судан — ISO 3166-2:SD (на юге),
 Ливия — ISO 3166-2:LY (на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Египта

Ссылки 
 
 Геокоды Египта 

2:EG